Biografies:
 Sant Gil l'Eremita (Atenes, Grècia, ~640 - Sant Geli, Gard, França, ~720), eremita i abat d'origen grec 
 Sant Gil de Casaio (Bierzo?, ~1170 - Casaio, Carballeda de Valdeorras, ~1250), monjo benedictí, abat de San Martín de Castañeda 
 Sant Gil de Vouzela (Vouzela, Regne de Portugal, ~1190 - convent de Santarém, 1265), frare dominic i autor eclesiàstic portuguès, venerat a l'Església catòlica 
 Edificis:
 Sant Gil d'Albió, església al municipi de Llorac (Conca de Barberà) 
 Sant Gil de Folquer, església al municipi d'Artesa de Segre 
 Sant Gil del Mas d'Eroles, església al municipi d'Oliana 
 Sant Gil de Pinyana, església parroquial romànica al poble de Pinyana, al municipi del Pont de Suert 
 Sant Gil de Torà, església parroquial de Torà, a la comarca de la Segarra
 Sant Gil de Solanelles 
 Sant Gil de Vilamaniscle, església al municipi de Vilamaniscle (Alt Empordà) 
 Ermita de Sant Gil, ermita dedicada a sant Gil l'Eremita en la vall de Núria